Войстом — название населённых пунктов:

Беларусь 
 Войстом (агрогородок) — агрогородок в Сморгонском районе Гродненской области
 Войстом (хутор) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области